Porten est un patronyme porté notamment par : 

 Franz Porten (1859-1932), acteur et réalisateur allemand ;
 Henny Porten (1890-1960), actrice allemande.

Homonymie de patronyme germanique